Olaszország
Piacenza, város Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Piacenza d’Adige,  település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Piacenza megye, megye Olaszországban, Emilia-Romagna régióban

Más
Piacenza Calcio, olasz labdarúgóklub Piacenza városában